Вторчермет — сокращение от вторичная чёрная металлургия (переработка металлолома и отходов первичной чёрной металлургии).
 Вторчермет — жилой район Екатеринбурга.

См. также 
 Брествторчермет (футзальный клуб)